1992 steht für:

 1992, Jahr im 20. Jahrhundert
 1992 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1992 (Album), Musikalbum von The Game
 1992 – Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, italienische Fernsehserie